Con il termine dicloroetilene si possono indicare i seguenti composti chimici:
1,1-dicloroetilene
1,2-dicloroetilene